Kushinagar może dotyczyć: 
 Kushinagar – miasto w północnych Indiach, w stanie Uttar Pradesh, na Nizinie Hindustańskiej
 Kushinagar – dystrykt w północnych Indiach, w stanie Uttar Pradesh